Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1989/90 war die 19. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 23. September 1989 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 20. Mai 1990 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
Die Saison 1989/90 wurde die 3. Lig wie die Vorsaison als eine neungleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl von 147 auf 136 reduziert. Diese 136 Mannschaft spielten in neun Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf. Die Saison wurde zwar ursprünglich mit Abstieg in die regionalen Amateurligen gestartet, jedoch wurde auf Beschluss des türkischen Fußballverband die Saison im Nachhinein doch ohne Abstieg ausgespielt wird.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 121 Mannschaften die elf Absteiger aus der 2. Lig Mardinspor, Bitlisspor, Kayserispor, Zonguldakspor, Sönmez Filamentspor, Yeni Afyonspor, Trabzonspor B, Babaeskispor, Çorluspor, Düzcespor, Uzunköprüspor, die vier Neulinge Trabzon PTT, Adana Gençlerbirliği, Antalya Yolspor, Maltepespor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der 3. Liga teilnehmen.

Ünyespor (Gruppe 1), Elazığspor (Gruppe 2), Hatayspor (Gruppe 3), Düzce Kervan Doğsanspor (Gruppe 4), Yeni Afyonspor (Gruppe 5), Bucaspor (Gruppe 6), Gönenspor (Gruppe 7), Gaziosmanpaşaspor (Gruppe 8) und Yalovaspor (Gruppe 9) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Da die Saison ihm Nachhinein ohne Abstieg gespielt wurde, gab es auch keine regulären Absteiger. Der türkischen Fußballverband erklärte zum Sommer 1990, dass es in Zukunft nicht mehr erlaubt sei das ein Verein mit mehr als einer Mannschaft in den türkischen Profiligen vertreten ist. So durfte von den Vereinen, die bereits in den Profiligen vertreten waren, die Reserve- bzw. Zweitmannschaften nicht mehr an den Profiligen teilnehmen. Als Resultat mussten zum Saisonende die Teams Trabzonspor B, Karşıyaka SK B, Galatasaray Istanbul B in die regionale Amateurliga zwangsabsteigen. Darüber hinaus zog sich Tekirdağ Büyük Salatspor nach dem 5. Spieltag von Spielbetrieb zurück und musste als Folge zum Saisonende zwangsabsteigen.

Aufgrund unterschiedlicher Verstöße wurden den Teams Bafraspor, Adıyamanspor und Uşakspor drei Punkte abgezogen.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1989/90 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1989/90
Fußballsaison 1989/90